Het ATP-toernooi van Marbella 2021 (met de officiële naam AnyTech365 Andalucia Open 2021) werd van 5 tot en met 11 april gespeeld. Er werd gespeeld op gravel in de Spaanse stad Marbella.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Marbella
ATP-toernooi van Marbella